Banhong () bezeichnet:

eine Bevölkerungsgruppe der Va in der Banhong-Region, siehe Banhong (Va)
die Gemeinde Banhong (班洪乡) des Autonomen Kreises Cangyuan der Va der bezirksfreien Stadt Lincang in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Banhong (Cangyuan)

das Dorf Banhong (die heutige Gemeinde) im Westen von Cangyuan, den Schauplatz des Banhong-Zwischenfalls (chin. Banhong shijian 班洪事件; engl. Banhong Event / Banhong Incident) im Jahr 1934